Artykuł zawiera listę wszystkich odcinków serialu Zawsze warto.

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki serialu w serwisie ipla

Przypisy 

Listy odcinków seriali telewizyjnych